Солидус ( — «твёрдый») — линия на фазовых диаграммах, на которой исчезают последние капли расплава, или температура, при которой плавится самый легкоплавкий компонент. Линия,
ниже которой находится только твердая фаза. Схожий, но противоположный термин, — ликвидус.
 
Иными словами, солидус — кривая, которая показывает для каждой температуры состав твёрдой фазы, которая может находиться в равновесии с жидкой.

Ретроградным (от  «идущий назад») называют солидус, поворачивающий к ординате компонента при понижении температуры. Ретроградное плавление связано с образованием жидкой фазы, резко отличающейся по химическому составу от исходного твёрдого раствора. Ретроградное плавление можно трактовать как процесс выделения из твёрдого раствора легкоплавкого вещества.

В геологии выделяется сухой и мокрый солидус — линия начала плавления породы в безводных и водонасыщенных условиях.

Источники 
 Статья «Солидус» в Геовикипедии.

См. также 
 Ликвидус
 Эвтектичный материал
 
 

Фазовые переходы